Николай Бадриевич Гиоргобиани (род. 16 июля 1997, Сочи, Россия) — российский футболист, атакующий полузащитник клуба «Алания».

Клубная карьера 
26 июля 2016 года в составе клуба «Сочи» в игре против «Краснодар-2» дебютировал на профессиональном уровне.

28 июня 2019 года подписал долгосрочный контракт с клубом «Уфа». 13 июля в матче против «Урала» дебютировал за новый клуб, заменив на 80-й минуте Азера Алиева.

В октябре 2020 до окончания сезона на правах аренды перешёл во владикавказскую «Аланию».

По окончании сезона 2020/21 подписал полноценный трёхлетний контракт с «Аланией».

Статистика выступлений

Клубная статистика 
По состоянию на 11 октября 2022 года.

Достижение 
 Лучший молодой игрок группы «Юг» Профессиональной футбольной лиги (2018/19)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Алании»

Футболисты России
Игроки ФК «Сочи» (2013)
Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Алания»